Игры в Группе F на чемпионате мира 2002 года проходили с 1 по 11 июня 2002 года. Группа состоит из Англии, Швеции, Аргентины и Нигерии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе A, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы A.

Время указано местное (UTC+9).

Аргентина — Нигерия

Англия — Швеция

Швеция — Нигерия

Аргентина — Англия

Швеция — Аргентина

Нигерия — Англия 

Г